Borradaile ist der Familienname folgender Personen:
 David Borradaile (* 1945), britischer Skirennläufer
 Osmond Borradaile (1898–1999), kanadischer Kaufmann